Cesariano puede referirse a:
cesariano, partidario de Julio César y opuesto a la facción de los pompeyanos.
Cesare Cesariano, teórico de la arquitectura renacentista.